Il secondo tragico Fantozzi é um filme italiano de 1976, do gênero comédia. Foi dirigido por Luciano Salce.

Elenco Principal 
 Paolo Villaggio...Ragionier Ugo Fantozzi
 Liù Bosisio...Pina Fantozzi
 Gigi Reder...Ragionier Renzo FIlini
 Anna Mazzamauro...Signorina Silvani
 Plinio Fernando...Mariangela Fantozzi
 Giuseppe Anatrelli...Geometra Calboni
 Paolo Paoloni...Mega Direttore Galattico
 Mauro Vestri...Prof. Guidobaldo Maria Riccardelli
 Pietro Zardini...Ragionier Fonelli

Secondo Tragico Fantozzi
Secondo Tragico Fantozzi
Secondo Tragico Fantozzi
Secondo Tragico Fantozzi
Filmes ambientados em Roma
Filmes gravados em Roma